Националният отбор на Грузия представлява страната на международната футболна сцена. Ръководи се от Грузинската футболна асоциация. Първият мач на Грузия е през 1990 г. когато е все още част от СССР. Отборът е участвал във всички квалификации за големи първенства от Евро 96 нататък, но не се е класирал на нито едно. Домакинските си мачове Грузия играе на стадион Борис Пайчадзе.

История 
До 1990 г. грузинските играчи участват в отбора на Съветския съюз. Първият си мач като самостоятелен състав грузинците играят срещу Литва на 27 май 1990 г., когато Грузия е все още част от СССР. Този мач всъщност е между отборите на Динамо Тбилиси и Жалгирис Вилнюс, по-късно, през 1992/93 г., от двете федерации променят статуса на мача на международен. Решението е взето поради факта, че в тези клубове са играели най-добрите играчи съответно от грузинска и литовска страна. Грузинската футболна федерация става член на УЕФА и ФИФА през 1992 г., което позволява на националния отбор да участва в официални мачове под егидата на двете организации. Първият от тези мачове е загубата от Молдова с 0 – 1 през квалификационния цикъл за Евро 96. В тези квалификации Грузия е трета, пред Молдова и Уелс, но със седем точки зад България. Следват още два неуспешни европейски цикъла, където Грузия завършва два пъти на последното място. В борбата за място на световни финали има трето, четвърто и шесто място. Грузия все още не се е класирала на голямо първенство, въпреки това на международната сцена има две победи над бившия световен шампион Уругвай и една над Турция в приятелски срещи.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 24 септември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Състав 
Футболисти, извикани за квалификацията за световно първенство срещу Италия на 10 септември 2008.

Треньори 
 До 19 ноември 2021 г.

България – Грузия 

 

Грузия